Joop van den Berg (Eerste Kamerlid), geboren als Johannes Theodorus Jozef, Eerste Kamerlid in de periode 1992-1996
 Joop van den Berg (Tweede Kamerlid), geboren als Jochem Hendrik van den Berg, Tweede Kamerlid in de periode 1988-1994
 Joop van den Berg, schrijver (1930-2014)
 Joop van den Berg, kunstschilder (1897-1985)
 Joop van den Berg (atleet), een Nederlands atleet